Termin feredoksin reduktaza ima više značenja.
 Feredoksin—NADP+ reduktaza
 Feredoksin—NAD+ reduktaza